Zajazd w Sanoku (ul. Romualda Traugutta 3)
 Zajazd w Sanoku (ul. Zamkowa 2)